Mansonia är ett släkte av tvåvingar. Mansonia ingår i familjen stickmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stickmyggor
Mansonia